

Presentación previa 
Radu Albot y Jaroslav Pospíšil eran ellos defensores del título, Pospíšil decidió no participar este año.

Mate Pavić y Michael Venus ganaron el título tras derrotar en la final Riccardo Ghedin y Ramkumar Ramanathan.

Cabeza de serie 

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak ''(Semifinales)
 ''' Mate Pavić /  Michael Venus (Campeones)

<ol start=3>
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström ''(Cuartos de final)
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Mersin 2015